

Geografia

Austria 
 Uttendorf – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Zobacz też 
 Helpfau-Uttendorf
 Utendorf